

Famiglie 
 Famiglia Thiene – antica famiglia di Vicenza e provincia

Geografia 
 Thiene – comune della provincia di Vicenza in Veneto

Persone 
 Gaetano Thiene – presbitero italiano, fondatore dell'Ordine dei Chierici regolari teatini e venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Giulio Thiene – signore di Scandiano
 Ottavio I Thiene – signore di Scandiano
 Ottavio II Thiene – signore di Scandiano

Altro 
 Apoteosi di san Gaetano Thiene – dipinto a olio su tela del 1757 di Giambattista Tiepolo

Pagine correlate 
 Palazzo Thiene (disambigua)